Sean Flynn-Amir (Los Angeles, 14 de julho de 1989) é um ator norte-americano.

Filho de Rory Flynn e Gideon Amir, é o neto de Errol Flynn. Seu pai produz filmes para a televisão e sua mãe é fotógrafa, por isso, nos seus primeiros 10 anos de vida, ele viveu viajando. Sean adora esportes. Ele pratica tênis desde que tem 6 anos de idade.

Sean destacou-se no programa Zoey 101, apresentado pelo Nickelodeon.

Como algumas pessoas sabem, Sean começou a atuar em Zoey 101, em que o personagem de Chase é completamente apaixonado por Zoey (Jamie Lynn Spears).

Sean Flynn foi escalado para atuar em Zoey 101 no mesmo dia de seu aniversário

Filmografia

Filmes 
 Wuhering High School (2015) - Lee Earnshaw
 Não grite (2013)
 Zoey 101: Chasing Zoey (2008) - Chase Matthews
 Zoey 101: Goodbye, Zoey? (2007) - Chase Matthews
 Zoey 101: The Curse of PCA (2007)- Chase Matthews
 Zoey 101: Spring Break-Up (2006)- Chase Matthews
 According to Spencer Shay (2001)
 Simon Birch (1990)

Ligações externas 
 
 

Atores dos Estados Unidos